Mesić – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu południowobanackim, w mieście Vršac

Osoby o tym nazwisku
 Marko Mesić − jugosłowiański wojskowy
 Matija Mesić − chorwacki historyk, wykładowca akademicki, rektor zagrzebskiego uniwersytetu
 Stjepan Mesić − chorwacki polityk, adwokat, prezydent